На́глис — фамилия. Известные носители:

 Наглис, Борис Павлович (1911—1977) — советский шахматист, шахматный деятель, мастер спорта СССР.
 Наглис, Павел (род. 1987) — латвийский футболист, вратарь.

См. также 
 Нагли